

Zoologia 
 Gnu – nome comune dei mammiferi del genere Connochaetes

Astronomia
9965 GNU – asteroide scoperto nel 1992

Codici 
 GNU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Goodnews Bay (Stati Uniti)
 gnu – codice ISO 639-3 della lingua gnau

Informatica 
 GNU (GNU is Not Unix) – progetto di software libero lanciato da Richard Stallman (vedi anche Progetto GNU)

Animazione 
 Gnu – protagonista di Animal Crackers

Televisione 
GNU - Geniali Nuovi Unici – programma televisivo andato in onda su Rai 3 nel 1999.

Altri progetti